Michael Pollitt (ur. 29 lutego 1972 r. w Farnworth) - angielski piłkarz występujący na pozycji bramkarza w Wigan Athletic. Mierzy 193 cm wzrostu, waży 89 kg.

Linki zewnętrzne

Przypisy 

Angielscy piłkarze
Piłkarze Manchesteru United
Piłkarze Oldham Athletic A.F.C.
Piłkarze Darlington F.C.
Piłkarze Bury F.C.
Piłkarze Lincoln City F.C.
Piłkarze Notts County F.C.
Piłkarze Gillingham F.C.
Piłkarze Brentford F.C.
Piłkarze Sunderland A.F.C.
Piłkarze Rotherham United F.C.
Piłkarze Chesterfield F.C.
Piłkarze Ipswich Town F.C.
Piłkarze Wigan Athletic F.C.
Piłkarze Burnley F.C.
Urodzeni w 1972